Хуан Родригез Клара има више значења:

 Општина Хуан Родригез Клара (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Родригез Клара (Хуан Родригез Клара, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Родригез Клара, Алваро Обрегон (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику